Autodoc peut faire référence à :

 Autodoc (entreprise), une entreprise allemande de commerce électronique spécialisée dans la vente de pièces détachées automobiles.
 une technologie de l’univers de fiction de l’espace connu du Cycle de l'Anneau-Monde.